«Зов крови» — третий альбом российской фолк-группы Мельница. В него вошли многие песни с предыдущих альбомов и ранее не издававшиеся на альбомах песни, а также новые работы.

Альбом был издан в двух вариантах: «простом» и «подарочном». На «подарочном» есть два бонус-трека: песни «Белая Кошка» и «Рапунцель». Издания отличаются цветом обложки: у «простого» она цветная, у «подарочного» — ахроматическая.

Песни «Травушка» и «Невеста полоза» успешно участвовали в хит-параде Нашего радио «Чартова дюжина», презентация альбома (МСА «Лужники», 2 декабря 2006) стала победителем премии в номинации «Концерт».

Список композиций

В записи приняли участие 
 Наталья «Хелависа» О’Шей — вокал, кельтская арфа, кастаньеты («Огонь»)
 Алевтина Леонтьева — вокал («Сестра», «Полнолуние», «Ворожи»), бэк-вокал
 Александр «Грендель» Степанов — гитара
 Алексей «Чус» Сапков — гитара
 Сергей Заславский — флейта, мелодика, калюка («Сестра»), альт-саксофон («Полнолуние»), аккордеон («Лента в волосах»), тин-вистл («Ворожи»), жалейка («Ворожи», «Травушка»)
 Алексей Орлов — виолончель
 Дмитрий Фролов — барабаны, боуран («Белая кошка»)
 Алексей Кожанов — бас-гитары, трещотка
 Записано в июне-ноябре 2006 года в студии «МДМ»
 Запись и сведение — Иван Евдокимов
 Мастеринг — Владимир Овчинников
 Дизайн — Алексей Сапков
 Художник — Софья Еловикова
 Администрирование — Алексей Тарасов

Альбомы группы «Мельница»
Альбомы Navigator Records